Sokoliki – opuszczona wieś w Bieszczadach
 Sokoliki – nazwa skałek na szczycie Sokolika
 Sokoliki – stacja kolejowa w miejscowości Tureczki Niżne, w rejonie samborskim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie
 Sokoliki – żargonowa nazwa Gór Sokolich, lub tylko Krzyżnej Góry i Sokolika